Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Iván Navarro che ha battuto in finale Dick Norman 64-7, 6-3, 7-610.

Teste di serie 

 Dudi Sela (secondo turno)
 Chris Guccione (primo turno)
 Iván Navarro (Campione)
 Stéphane Bohli (secondo turno)

 Andrej Golubev (quarti di finale)
 Fernando Vicente (semifinali)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (secondo turno)
 Matthias Bachinger (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2008